Константиновський район — район в Амурській області Росії
 Константиновський район — район у Ростовській області Росії

Див. також 
 Костянтинівський район — район у Донецькій області України